

Cinema 
 Hijack - Ore contate (Hijack) – film del 1999 diretto da Worth Keeter
 Hijack – film del 2008 diretto da Kunal Shivdasani

Musica 
Hijack – album degli Amon Düül II del 1974
 Hijack – singolo di Tyga del 2013
Hijack – gruppo musicale britannico